Беркут — хижий птах, що належить до роду Орлів.
 «Беркут» — підрозділи міліції швидкого реагування.
 «Беркут» — український орнітологічний журнал.

Спорт 
 «Беркут» — українське спортивне товариство у Перемишлі, засноване 1922 року.
 «Беркут» — колишня назва київського хокейного клубу «ІВАРс» (1996—1997)
 «Беркут-Київ» — київський хокейний клуб, триразовий чемпіон України, дворазовий чемпіон СЄХЛ (1997—2002)
 «Беркут» — колишня назва броварського, а пізніше київського хокейного клубу, тричі срібного призера чемпіонату України, пізніше перейменованого на «Поділ» (2004—2011)
 «Беркут» — київський хокейний клуб, бронзовий призер чемпіонату України (2011—2013)
 «Беркут-ППО» — колишня назва київських хокейних клубів «ІВАРс» і «Беркут-Київ»
 «ВІМ-Беркут» — львівський хокейний клуб
 «Беркут» — український футбольний клуб з села Бедевлі

Культура 
 «Беркут» — український музичний гурт з Польщі.
 «Беркут» — вірш Івана Франка.

Беркут — прізвище.
 Беркут Ельдар Петрович — солдат Збройних сил України, 72-а бригада, учасник російсько-української війни.
 Беркут Леонід Миколайович — український історик.
 Беркут (Міхєєв) Артур — російський рок-виконавець, лідер однойменного гурту.
 Беркут Наталія Петрівна (* 1975) — українська спортсменка-легкоатлетка. Рекордсменка України в бігу на 5000 та 10000 метрів.
 Челнов Олег Йосипович («Беркут») — активіст УНА-УНСО, один з двох українців — кавалерів ордену «Герой Нації», зник безвісти у Чечні.

Прізвища